Il singolare del torneo di tennis Lins Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Pereira che ha battuto in finale Luis Lobo 2-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (primo turno)
 José Daher (semifinali)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Nicola Bruno (semifinali)

 Luis Lobo (finale)
 Christian Geyer (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Nicolás Pereira (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1991